Stirton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Howard Stirton
 James Stirton